Фернандес-Очоа () — испанская фамилия

 Фернандес Очоа, Бланка (1963—2019) — испанская горнолыжница, бронзовая призёрка Олимпиады 1992 года, младшая сестра Франсиско Фернандеса Очоа
 Фернандес Очоа, Франсиско (1950—2006) — испанский горнолыжник, олимпийский чемпион 1972 года, старший брат Бланки Фернандес Очоа